Pollender ist der Familienname folgender Personen:

 Aloys Pollender (1799–1879), deutscher Arzt

Siehe auch:
 Karl-Pollender-Stadtmuseum in Werne